Заозерцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заозерцы — упразднённая деревня в Миорском районе Витебской области.
 Заозерцы — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Заозерцы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.